Натуральне число 1220
 1220 рік до нашої ери
 1220 рік нашої ери